NSJ steht für:
 North Sea Jazz Festival, Jazz-Festival in den Niederlanden
 Nybro–Sävsjöström Järnväg, historische schwedische Eisenbahngesellschaft

Abkürzung